Neohexostoma är ett släkte av plattmaskar. Neohexostoma ingår i familjen Hexostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Neohexostoma